Uni FM é uma emissora de rádio brasileira com sede em Avaré, São Paulo. Opera na frequência 90.3 MHz. É ligada ao Centro Universitário Sudoeste Paulista - UniFSP.

A emissora abrange o Sudoeste Paulista, Centro-Oeste-Paulista e Norte Paranaense, em um raio estimado de 120 KM.

É dedicada ao segmento pop, rock e dance, artistas nacionais e internacionais e sua programação é composta por clássicos e novidades.

Após adotar uma grade musical no formato jovem/adulto-contemporâneo, a Uni FM 90.3 atingiu grandes índices de reconhecimento e audiência, sendo a mais ouvida do segmento na região Sudoeste Paulista.

História 
A rádio foi fundada em 1988, sob a denominação de Rádio A FM, sendo a terceira emissora em FM de Avaré.

Em 1999, firmou parceria de afiliação com a Jovem Pan 2, tornando-se Jovem Pan 2 Avaré. Permaneceu na rede até meados de 2003, quando trocou a Jovem Pan 2 pelo embrião de rede da Rede Mix de Rádio, executando uma programação local, porém, seguindo os mesmos moldes de São Paulo.

Em 4 de julho de 2004, às 21h, ocorreram as primeiras transmissões da Rede Mix de Rádio com a extinta Mix FM Avaré, a extinta Mix FM Campinas 97.5 MHz (hoje Cidade Gospel FM) e a Mix FM Guaratinguetá 106.7 MHz. A Mix FM Avaré permaneceu no ar até 15 de fevereiro de 2020.

Em março de 2020, após breve período de expectativa, a 90.3 FM estreou sua programação local mantendo o formato Pop/Jovem, se identificando como Uni FM Avaré, projeto controlado pelo Centro Universitário Sudoeste Paulista - UniFSP.

Estações de rádio do estado de São Paulo